Arganza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arganza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Arganza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar